Världsmästerskapet i ishockey 1937  var det elfte världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 22:a Europamästerskapet i ishockey för herrar. Turneringen spelades 17–27 februari 1937 i London, England, Storbritannien.

De elva deltagande lagen delades in i tre grupper, två grupper med fyra lag och en grupp med tre lag. De tre bäst placerade lagen från fyralagsgrupperna och de två bäst placerade lagen från trelagsgruppen gick vidare till mellanomgången. Här spelade de åtta kvarvarande lagen i två grupper med vardera fyra lag, varifrån de två bäst placerade lagen i respektive grupp gick till finalomgången. Resterande förlorande lag spelade om placeringarna 5 till 8.

Kanada fick revansch för nederlaget till Storbritannien vid föregående års olympiska vinterspel och kanadensarna vann därmed tillbaka världsmästerskapstiteln. Det var Kanadas 9:e världsmästerskapstitel. Britterna fick nöja sig med andraplatsen och därmed Europamästerskapstiteln, som man därmed vann för tredje gången. Världsmästerskapsbronset gick till Schweiz.

Inledande omgång
De tre bästa lagen från grupp A och C samt de två bästa lagen från grupp B gick vidare till mellanomgången.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Mellanomgång
Lagen spelade i två grupper med fyra lag. De två bästa lagen från respektive grupp gick vidare till finalomgång. Förlorarna gjorde upp om placeringarna 5 till 8.

Grupp A

Grupp B

Placeringsomgång (placeringarna 5–8)

Finalomgång

Slutställning

Laguppställningar

Sverige
Målvakter: Bengt Liedstrand, Kurt Svanberg
Backar: Bertil Lundell, Axel Nilsson, Erik Persson
Forwards: Olle Andersson, Ruben Carlsson, Holger Engberg, Åke "Sparven" Ericson, Yngve Liljeberg, Bertil Norberg, Wilhelm Petersén

Källor
SFRP'S Hockey Archive

Externa länkar

1937 i Storbritannien
Internationella ishockeytävlingar i Storbritannien
Ishockeysäsongen 1936/1937
Internationella sportevenemang i London
1937
Ishockey i England
London under 1900-talet